Sai Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pattani, Thailanda, cu o populație de 64.260 de locuitori și o suprafață de 178,424 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 64 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Pattani